Yên Sơn peut faire référence, au Viêt Nam, à :
 Yên Sơn, une commune rurale du district de Yên Châu (province de Sơn La).
 au district de Yên Sơn (province de Tuyên Quang).